Die Zeichengeschichte oder auch "Fernseherzählung" ist ein animiertes Fernsehgenre, das – anders als der Zeichentrickfilm – in dem viele als Einzelbilder aufgenommene Zeichnungen dem Betrachter als zusammenhängende Bewegung erschienen – mit dem Betrachten eines Bilderbuches vergleichbar ist und mit einer weitaus geringeren Anzahl verschiedener Zeichnungen auskommt.

In der Regel werden Bilder ohne Anwendung von Tricktechnik abgefilmt, entweder mit fester Einstellung oder mit einer Kamerafahrt über das Bild, bei der gewisse Details unter Umständen auch herangezoomt werden. Letzteres geschieht in Abstimmung zu dem gesprochenen Text, der ein weiteres wesentliches Element der Fernseherzählung darstellt. Die oft kunstvollen Bilder gehen häufig mit dem gesprochenen Wort eine besondere Symbiose ein.

Der gesprochene Text beschränkt sich meist auf einen Erzähltext; wörtliche Rede wird bisweilen mit verteilten Rollen gelesen. Eine reine Dialogform, wie im Film sonst üblich, gibt es beim Genre Zeichengeschichte nur in Ausnahmefällen.

Häufig werden die Bilder und Text einer Zeichengeschichte zusätzlich mit Musik untermalt.

Bei der Zeichengeschichte handelt es sich um ein Genre aus der Frühzeit des Fernsehens. In Deutschland ist es untrennbar verbunden mit den Sendungen des Künstlers Reiner Zimnik, bei denen Joachim Fuchsberger als Erzähler auftrat. Der ersten Zeichengeschichte "Jonas der Angler" folgten viele weitere der sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen beliebten Sendungen aus der Feder Zimniks. Um die Figur des "Lektro", einem "kauzig-hintergründigen Brillen-Männchen", entstand sogar eine ganze Reihe von Sendefolgen.

In den 70er Jahren nahm das Interesse an Zeichengeschichten im deutschen Fernsehen zugunsten des Zeichentrickfilms ab. Auch die Sendungen des Künstlers Janosch, die sich in den 80er Jahren noch häufig des Genres bedienten, wurden auf Zeichentrick umgestellt. In der Regel waren Zeichengeschichten ab den 1980er Jahren nur noch in knapper Form als Beiträge in Kinderprogrammen vertreten, wie z. B. Sesamstraße oder Löwenzahn.

In jüngster Zeit ist jedoch ein vermehrtes Erscheinen von Hörbuch-DVDs zu beobachten, die das Genre "Zeichengeschichte" durch eine Bebilderung des gesprochenen Textes wiederzubeleben scheinen.

Animation
Geschichte des Fernsehens